2-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил с 27 сентября по 5 октября 1969 года в двух городах СССР (Риге и Таллине) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул во 2-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 СССР (команда страны-организатора), Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, ФРГ, Чехословакия, Югославия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 3 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. В финальной группе команды играли с учётом матчей между собой на предварительной стадии.

По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа 1 
Рига

27 сентября
 Венгрия — Румыния 3:0 (17:15, 15:13, 15:11); СССР — Италия 3:0 (15:2, 15:6, 15:2).

28 сентября
 СССР — Румыния 3:0 (15:7, 15:9, 15:13); Венгрия — Италия 3:0 (15:4, 15:13, 15:10).

29 сентября
 Румыния — Италия 3:0 (15:2, 15:5, 15:4); СССР — Венгрия 3:0 (15:3, 15:0, 15:2).

Группа 2 
Таллин

27 сентября
 Польша — Югославия 3:0 (15:5, 15:6, 15:0); ГДР — Бельгия 3:0 (15:1, 15:6, 15:3).

28 сентября
 Югославия — Бельгия 3:0 (19:17, 15:6, 15:10); Польша — ГДР 3:1 (15:5, 15:11, 10:15, 15:12).

29 сентября
 ГДР — Югославия 3:0 (15:4, 15:7, 15:7); Польша — Бельгия 3:0 (15:5, 15:1, 15:13).

Группа 3 
Таллин

27 сентября
 Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:6, 15:8, 15:3); Болгария — Нидерланды 3:2 (15:8, 11:15, 11:15, 15:2, 15:5).

28 сентября
 Болгария — Чехословакия 3:0 (15:4, 15:12, 15:7); Нидерланды — ФРГ 3:2 (15:3, 15:1, 12:15, 13:15, 15:3).

29 сентября
 Болгария — ФРГ 3:1 (15:6, 15:12, 14:16, 15:4); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:12, 15:10).

Классификационный раунд за 7—12 места 
Таллин
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

1 октября
 Италия — Югославия 3:0 (15:9, 15:7, 15:4); ФРГ — Бельгия 3:0 (15:12, 17:15, 15:5); Румыния — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:8, 15:6).

2 октября
 Нидерланды — Югославия 3:2 (15:8, 5:15, 13:15, 15:13, 15:3); Италия — Бельгия 3:0 (15:12, 15:3, 15:10); Румыния — ФРГ 3:0 (15:6, 15:7, 15:5).

4 октября
 Румыния — Югославия 3:1 (15:11, 15:4, 12:15, 15:9); Нидерланды — Бельгия 3:1 (15:4, 15:6, 10:15, 15:8); Италия — ФРГ 3:1 (15:3, 3:15, 15:11, 15:8).

5 октября
 Югославия — ФРГ 3:2 (7:15, 15:2, 15:5, 7:15, 15:13); Нидерланды — Италия 3:0 (15:7, 15:10, 18:16); Румыния — Бельгия 3:0 (15:9, 15:2, 15:1).

Финальный этап 
Рига
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

1 октября
 Польша — Венгрия 3:2 (9:15, 15:12, 15:11, 7:15, 15:13); ГДР — Чехословакия 3:2 (6:15, 15:9, 15:9, 7:15, 15:10); СССР — Болгария 3:0 (15:8, 15:8, 15:3).

2 октября
 Чехословакия — Венгрия 3:2 (15:12, 15:9, 13:15, 6:15, 15:10); Болгария — ГДР 3:1 (10:15, 15:6, 15:10, 15:4); СССР — Польша 3:0 (15:8, 15:4, 15:2).

4 октября
 Чехословакия — Польша 3:0 (15:4, 15:8, 15:11); Болгария — Венгрия 3:1 (15:6, 15:6, 9:15, 15:9); СССР — ГДР 3:0 (15:0, 15:10, 15:1).

5 октября
 ГДР — Венгрия 3:0 (15:9, 15:7, 15:7); Польша — Болгария 3:2 (15:17, 15:8, 10:15, 15:13, 15:8); СССР — Чехословакия 3:0 (15:8, 15:4, 15:5).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: Лидия Александрова, Лариса Андронова, Марионна Батутите, Лариса Берген, Ирина Беспалова, Т.Болгарчук, Татьяна Захарова, В.Клыкова, Ольга Лещенко, Анна Ростова, Татьяна Сарычева, Ольга Хохлова. Главный тренер — Юрий Железняк.

  Болгария.

  Польша.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1969
1969 год в волейболе
Чемпионаты Европы в СССР